Виктор Эйрихович Гаус () — советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер.

Карьера футболиста 
Будучи уроженцем Тульской области, в футбол начал играть в Куйбышеве. Его семья переехала сюда после перевода отца на новое место работы, связанное со строительством метрополитена.

Прошёл срочную службу в армии.

Начинал играть в ДЮСШ «Металл» (Куйбышев), потом занимался в СДЮШОР «Восход» (Куйбышев). Кумиром для него был вратарь «Крыльев Советов» Анатолий Блохин.

Играл за команды:
 1986—1993 гг. «Крылья Советов» — Вторая и Первая лига СССР и Высшая лига России.
 1994—1996 гг. «Лада» (Тольятти) — Высшая лига России.
 1997 г. «Нефтехимик» — Первый дивизион.
 1998—1999 гг. «Носта» Новотроицк — Второй дивизион.
 1999 — 1 место — выход в Первый дивизион.
 2000—2002 гг. «Рубин» — Первый дивизион.
 2002 — 2 место — выход в Премьер-лигу.
 2003 г. «Нефтяник» (Уфа) — Второй дивизион.
 2003—2005 гг. «Носта» (Новотроицк) — Второй дивизион.

Карьера Гауса тесно связана с тренером Виктором Антиховичем, с которым был знаком ещё с СДЮШОР «Восход». Антихович был главным тренером пяти команд, в которых на тот момент играл Гаус, в трёх из них «Нефтехимик», «Носту» в 1998, и «Рубин» Гауса пригласил Антихович.

Тренерская работа 
Завершив карьеру футболиста, в «Носте» остался в клубе в должности тренера вратарей до июля 2009 года.

С августа 2009 по декабрь 2010 был тренером ФК «Тюмень».

С августа 2012 тренер вратарей молодёжного состава «Крыльев Советов». С 16 ноября 2012 по январь 2013 был и. о. тренера вратарей основной команды, сменил на этом посту Дмитрия Тяпушкина, одновременно продолжал работать с молодёжным составом. В январе 2013 его сменил в основной команде Юрий Шишкин, сам Гаус сосредоточился на работе с молодёжной командой.

Летом 2014 года, с назначением и. о. Владимира Кухлевского, уже Виктор Гаус сменил Юрия Шишкина на посту тренера вратарей в основной команде самарцев, а после вошёл в тренерский штаб бельгийского специалиста Франка Веркаутерена.

С июня по декабрь 2015 года работал в тренерском штабе Владимира Кухлевского, возглавлявшего футбольный клуб «Лада-Тольятти». После вернулся в «Крылья Советов», где работал в центре подготовки с детско-юношескими командами. В июле 2016 приступил к работе с молодёжным составом «Крыльев Советов». С июня 2017 года тренер вратарей фарм-клуба «Крылья Советов-2».

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Нефтяник» Уфа
Футбольные тренеры России